74 км, 74-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.;

Россия 
 Будка на 74 км, казарма жд 74 км — прежнее названия упразднённого в 1998 году населённого пункта (тип: железнодорожная казарма) 1029 км в Зуевском районе Кировской области.

 74 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога, республика Башкортостан. Код 652227.
 74 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Восточно-Сибирская железная дорога, Иркутская область. Код 933619.
 74 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога, Чувашия. Код 248143.
 74 км — остановочный пункт / пассажирская платформа на Большом кольце Московской железной дороге, Московская область. Код 238353.

Примечания